

Niemcy 
 dzielnica miasta Pfarrkirchen w powiecie Rottal-Inn, w Bawarii
 Reichenberg – dzielnica gminy Moritzburg, w powiecie Miśnia, w Saksonii
 dzielnica gminy Oppenweiler, w powiecie Rems-Murr, w Badenii-Wirtembergii
 dzielnica gminy Sankt Oswald-Riedlhütte, w powiecie Freyung-Grafenau, w Bawarii
 dzielnica gminy Märkische Höhe, w powiecie Märkisch-Oderland, w Brandenburgii
 Reichenberg – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Rhein-Lahn
 Reichenberg – gmina w Bawarii, w powiecie Würzburg
 Reichenberg – dawna nazwa gminy Oppenweiler w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr

Zamki 
 Zamek Reichenberg – zamek w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie
 Zamek Reichenberg – zamek we Włoszech, w Tyrolu Południowym
 Reichelsheim – zamek w Niemczech, w Hesji
 Rihemberk – zamek w Słowenii

Inne 
 ÖNWB – Reichenberg – lokomotywa austriacka z 1858
 ÖNWB – Reichenberg II – lokomotywa austriacka
 Reichenberg-Gerät – niemiecki samolot
 Reichenberg – pałac
 Reichenberg – niemiecka nazwa czeskiego miasta Liberec
 Region Reichenberg – niemiecka nazwa czeskiego kraju libereckiego